Исаа́к (Исаа́кий) Комнин () — третий сын византийского императора Иоанна II Комнина и его жены Ирины Арпад.

Несостоявшийся император 

В 1143 году умер Иоанн II Комнин, завещавший свой престол своему младшему сыну Мануилу. Однако Исаак был его старшим братом, и к тому же находился в Константинополе. Он оказался в столице, так как вместе с братом Андроником сопровождал тело своего брата Алексея. Но в дороге Андроник заболел и умер, и на власть в империи претендовали лишь Исаак и Мануил.

После погребения отца, Мануил отправил в столицу великого доместика  с приказом арестовать своих двух наиболее опасных родственников: дядю (севастократора), и старшего брата, оба по имени Исаак. Последний жил в Большом дворце и имел доступ к сокровищнице и царским регалиям. Аксух прибыл в столицу до известий о смерти императора, и успел быстро завоевать расположение столичной элиты. Прибывший в августе 1143 года Мануил был коронован новым константинопольским патриархом . Спустя несколько дней Мануил освободил своих родственников из-под стражи. Кроме этого, он приказал подарить каждому домовладельцу в Константинополе по 2 золотых монеты и 200 фунтов золота (включая 200 серебряных монет) — византийской церкви.

На службе у брата 

В 1145 и 1146 году Исаак участвовал в походах против Конийского султаната в Анатолии. Несмотря на напряжённые отношения, между братьями никогда не было прямого конфликта, и Исаак стал обладателем титула севастократор. Замужество его дочерей стало инструментом внешней политики Мануила.

Семья 
От брака со своей первой женой Феодорой, Исаак имел несколько детей:
 Алексей Комнин.
 Ирина Комнина — мать правителя Кипра Исаака Комнина.
 Иоанн Комнин
 Анна Комнина — жена Константина Макродука.
 Мария Комнина — супруга короля Венгрии Иштвана IV

От второй супруги — Ирины Синадины, Исаак получил двух дочерей:
 Феодора Комнина — супруга Балдуина III Иерусалимского.
 Евдокия Комнина — жена сеньора Монпелье Гийома VIII.

Примечания

Литература 
 
 
 K. Varzos, Ē genealogia tōn Komnēnōn (Thessalonica, 1984) vol. 1 pp. 391–398.
 P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos 1143—1180, Cambridge University Press, 1993.

Комнины
Умершие в XII веке
Севастократоры